Aronstein ist der Familienname von 

 Louis Aronstein (1841–1913), deutscher Physiker und Chemiker;
 Victor Aronstein (1896–1945), deutscher Arzt